Lambel, nom commun et nom propre, peut se référer à :

Noms communs

Héraldique 
 Le lambel est un meuble héraldique ;

Noms propres

Patronyme 

 Joseph-Marie Lambel (1747-1807), homme politique français  ;

Toponyme 

 Lambel est un village de la commune de Camors où se situe la gare de Lambel - Camors ;